Kinning ist der Ortsname von

 Kinning (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kinning (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kinning (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern